Парк Дружбы народов:

 Парк Дружбы народов — парк в Ульяновске.
 Парк Дружбы народов — парк в Душанбе.
 Парк Дружбы народов — парк в Минске.
 Парк Дружбы народов — название киевского Парка Муромца до 2018 года.

Страницы значений:Географические объекты